Ensino médio
Meio-campo

Veja também 

Média

Desambiguação